W Polsce
 Grębocin – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Lubicz 
 Grębocin – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Nowe Brzesko 
 Grębocin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Grębocin – gromada

 Inne
 Grębocin – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Grębocin nad Strugą